«St. Martin» puede referirse a:

Toponimia

Isla de San Martín 
 Abreviatura utilizada en algunas ocasiones para referirse a la isla de San Martín.
 Abreviatura en francés de  Saint Martin, para referirse a la parte francesa de la isla.
 Abreviatura en neérlandes de  Sint Maarten, para referirse a la parte neerlandesa de la isla.

en Estados Unidos 
 St. Martin, parroquia, Luisiana:
 St. Martinville, su ciudad cabecera.
 St. Martin, municipio en el condado de Stearns, Minnesota:
 St. Martin, su ciudad cabecera.
 St. Martin, lugar designado por el censo del Condado de Jackson, Misisipi.
 St. Martin, villa en el condado de Brown, Ohio.